Bojović (en serbe : ) est un patronyme serbo-monténégrin porté notamment par :

 Boško Bojović (né en 1948), historien médiéviste français d'origine serbe, spécialiste de l’Empire byzantin et de l'histoire ottomane ;
 Mijuško Bojović (né en 1988), footballeur professionnel monténégrin ;
 Miljana Bojović (1987-), joueuse de basket-ball serbe ;
 Miloš Bojović, joueur de basket-ball yougoslave ;
 Miloš Bojović, joueur de basket-ball serbe ;
 Petar Bojović (1858-1945), militaire serbe ;
 Zoran Bojović (né en 1956), joueur de football international yougoslave.